Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Brasil Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 7. bis 8. Februar 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)

ATP World Tour 2015
ATP São Paulo